Por día de la Unión, de la Unidad, o de la Unificación, puede referirse a:

Día de la Unión (Birmania)
Día de la Unión (Rumania)
Día de la Unidad Alemana
Día de la Unidad Popular
Día de la Unidad Nacional (Chile)
Día de la Unidad Nacional (Ecuador)
Día de la Unidad Nacional (Rusia)
Día de la Unificación (Bulgaria)
Día de la Unificación (Camerún)